Julián Villagrán puede referirse a:

Julián Villagrán (1760-1813), insurgente de la independencia de México.
Julián Villagrán (1973-), actor español.